zadelrugtamarin, aapje uit een geslacht van de familie klauwaapjes (Callitrichidae)
 zuidelijke zadelrug, een zangvogel uit de familie Callaeidae (Nieuw-Zeelandse lelvogels)
 noordelijke zadelrug, een zangvogel uit de familie Callaeidae (Nieuw-Zeelandse lelvogels)